Corriere steht für Zeitungen

Italien
 Corriere della Sera
 Corriere delle Alpi
 Corriere dello Sport – Stadio
Weitere
 Corriere del Ticino, Schweiz
 Corriere d’Italia, Berlin
Sonstiges
 Corriere di Lindo, historisches Transportunternehmen